Olomouc (tcheco: Olomoucký kraj) é uma região da República Checa. Sua capital é a cidade de Olomouc.

Distritos 
A região de Olomouc está dividida em 5 distritos:

Ligações externas
 Site oficial 
 Estatísticas da região 

Regiões da Chéquia